Ministerio de Obras y Servicios Públicas puede referirse a:
 Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1958), cartera ministerial de Argentina que existió entre 1958 y 1966.
 Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1969), cartera ministerial de Argentina que existió entre 1969 y 1973.
 Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1981), cartera ministerial de Argentina que existió entre 1981 y 1991.